Месяцев — російське прізвище.

 Месяцев Олександр Степанович (1911—1972) — Герой Соціалістичної Праці.
 Месяцев Євген Олексійович (1938) — радянський військовий кореспондент, кінодраматург, член Союзу кінематографістів Росії, автор сценаріїв фільмів «В зоні особливої ​​уваги», «Хід у відповідь», «Вантаж 300», «Роби — раз!».
 Месяцев Іван Іларіонович (1885—1940) — гідробіолог, дослідник Арктики, один з основоположників радянської океанології.
 Месяцев Микола Миколайович (1920—2011) — радянський державний і партійний діяч, голова Державного комітету Ради Міністрів СРСР (Комітету при Раді міністрів СРСР) з радіомовлення і телебачення (1964—1970).